Chagres steht für:

 Chagres (Fort San Lorenzo), ehemaliger Hafen vom Fort San Lorenzo
 Distrito de Chagres, Distrikt in der Provinz Colón
 Nationalpark Charges, Nationalpark in den Provinzen Colón und Panamá
 Nuevo Chagres, Hauptstadt des Distrito de Chagres
 Río Chagres, Fluss in Panama